

Persone

Altro 
 Rinaldi – cognome italiano
 Rinaldi – frazione di Scandicci
 Clan Rinaldi – clan camorristico

Pagine correlate 
 Palazzo Rinaldi